Les Nyambo, une population de Tanzanie,
 Le nyambo, la langue parlée par ce peuple.